Vysoký grúň může být:

 Vysoký grúň (Hostýnsko-vsetínská hornatina) – vrch v Hostýnsko-vsetínské hornatině
 Vysoký grúň (Ľubovnianská vrchovina) – vrch v Ľubovnianské vrchovině
 Vysoký grúň (Laborecká vrchovina) – vrch v Laborecké vrchoviněVysoký grúň (Laborecká vrchovina) – vrch v Laborecké vrchovině

Související články 
 Vysoká hora
 Vysoký vrch
 Vysoké
 Vysoká